ASPNet steht für:
ASP.NET, ein Web Application Framework von Microsoft
ASP.NET MVC, ist Komponente zur Software-Entwicklung von Webanwendungen
ASPnet, das Associated Schools Project Network der UNESCO

Abkürzung